Amarante (Piauí), een stad in de staat Piauí in de regio Regio Noordoost in Brazilië
 Amarante (Portugal), een plaats en gemeente in het Portugese district Porto
 Amarantenfamilie, een familie van tweezaadlobbige kruidachtig planten en struiken
 Amarante (voetbalclub), een Franse voetbalclub

Zie ook 
 Amarant (doorverwijspagina)